Eugene Aynsley Goossens – compositore inglese
 Jan Goossens – ex-calciatore olandese
 John Goossens – calciatore olandese
 Michaël Goossens – ex-calciatore belga
 Pierre-Lambert Goossens – cardinale belga

Pagine correlate 
Goosens